Ма́рио Ка́мус Гарси́а (; 20 апреля 1935, Сантандер, Испания — 18 сентября 2021, там же) — испанский кинорежиссёр и сценарист.

Биография 
Изучал право, затем поступил в Официальную киношколу, по окончании которой в 1964 году стал преподавать режиссуру в своей «альма-матер». Примыкает к движению «Новое испанское кино». В своих картинах часто обращался к тематике спорта и театра, позволявшей в иносказательной форме критиковать существующий франкистский режим. Но кинокритики игнорировали притчевую форму лент режиссёра, пока он не обратился к жанровому кинематографу. Снял несколько музыкальных фильмов, в частности с актёром и певцом Рафаэлем, широко демонстрировавшихся как в самой Испании, так и за её пределами, в том числе и в СССР. Экранизировал испанскую литературную классику (Педро Кальдерона де ла Барка, Игнасио Альдекоа, Камило Хосе Села, Мигеля Делибеса, Федерико Гарсиа Лорку, Эдуардо Мендоса, Бенито Переса Гальдоса и других).

Избранная фильмография

Режиссёр 
  — Пьянчужки / El borracho (к/м)
  — Удача / La suerte (к/м)
  — Комедианты / Los farsantes
  — Юный Санчес / Young Sánchez
  — Умрёт женщина / Muere una mujer
  — Неуместный визит / La visita que no tocó el timbre
  — Когда тебя нет / Cuando tú no estás
  — С попутным ветром / Con el viento solano
  — На закате солнца / Al ponerse el sol
  — / Soledad
  — Возвращение жизни / Volver a vivir
  — Пусть говорят / Digan lo que digan (Аргентина—Испания)
  — Эта женщина / Esa mujer
  — Гнев ветра / La collera del vento (Испания—Италия)
  — Легенда о Саламейском алькальде / La leyenda del alcalde de Zalamea
  — Пташки Баден-Бадена / Los pájaros de Baden-Baden
  — Замужняя девушка / La joven casada (Испания—Аргентина)
  —  — Курро Хименес / Curro Jiménez (сериал)
  — Дни прошлого / Los días del pasado
  — Фортуната и Хасинта / Fortunata y Jacinta (сериал)
  — Улей / La colmena
  — Святые невинные / Los santos inocentes
  — Старинная музыка / La vieja música
  — Дом Бернарды Альбы / La casa de Bernarda Alba
  — Русская / La rusa
  — Ковка мятежника / La forja de un rebelde (сериал)
  — Женщина и паяц / La femme et le pantin (Испания—Франция, ТВ)
  — Проснувшись / Después del sueño
  — Тени одного сражения / Sombras en una batalla
  — Самоуважение / Amor propio
  — Пригород / Adosados
  — Цвет облаков / El color de las nubes
  — Возвращение Койота / La vuelta de El Coyote
  — Город чудес / La ciudad de los prodigios
  — Собачий пляж / La playa de los galgos
  — Поле звёзд / El prado de las estrellas

Сценарист 
  — Шпана / Los golfos
  — Пьянчужки / El borracho (к/м)
  — Удача / La suerte (к/м)
  — Комедианты / Los farsantes
  — Юный Санчес / Young Sánchez
  — Плач по бандиту / Llanto por un bandido (Испания—Италия—Франция)
  — Умрёт женщина / Muere una mujer
  — Неуместный визит / La visita que no tocó el timbre
  — Когда тебя нет / Cuando tú no estás
  — С попутным ветром / Con el viento solano
  — На закате солнца / Al ponerse el sol
  — Возвращение жизни / Volver a vivir
  — / Chicas de club
  — Гнев ветра / La collera del vento (Испания—Италия)
  — Пташки Баден-Бадена / Los pájaros de Baden-Baden
  — Замужняя девушка / La joven casada (Испания—Аргентина)
  — Дни прошлого / Los días del pasado
  — Фортуната и Хасинта / Fortunata y Jacinta (сериал)
  — Мошенники / Truhanes
  — Святые невинные / Los santos inocentes
  — Светочи богемы / Luces de bohemia
  — Старинная музыка / La vieja música
  — / Marbella, un golpe de cinco estrellas
  — Вертер / Werther
  — Дом Бернарды Альбы / La casa de Bernarda Alba
  — Русская / La rusa
  —  — Лорка, смерть поэта / Lorca, muerte de un poeta (сериал)
  — Галисиец / Gallego
  — Ковка мятежника / La forja de un rebelde (сериал)
  — Повелитель теней / Beltenebros (Испания—Нидерланды)
  — Проснувшись / Después del sueño
  — Птица счастья / El pájaro de la felicidad
  — Тени одного сражения / Sombras en una batalla
  — Самоуважение / Amor propio
  — Пригород / Adosados
  — За садом / Más allá del jardín
  — Цвет облаков / El color de las nubes
  — Возвращение Койота / La vuelta de El Coyote
  — Город чудес / La ciudad de los prodigios
  — Собачий пляж / La playa de los galgos
  — Рим / Roma
  — Поле звёзд / El prado de las estrellas

Награды 
 1966 — номинация на «Золотую пальмовую ветвь» 19-го Каннского кинофестиваля («С попутным ветром»)
 1983 — «Золотой медведь» 33-го Берлинского международного кинофестиваля («Улей»)
 1983 — Награда C.I.D.A.L.C. 33-го Берлинского международного кинофестиваля («Улей»)
 1984 — номинация на «Золотую пальмовую ветвь» 37-го Каннского кинофестиваля («Святые невинные»)
 1984 — Приз экуменического (христианского) жюри — особое упоминание 37-го Каннского кинофестиваля («Святые невинные»)
 1987 — номинация на «Золотой приз» XV Московского международного кинофестиваля («Дом Бернарды Альбы»)
 1992 — номинация на премию «Гойя» за лучший адаптированный сценарий («Повелитель теней»)
 1993 — номинация Приз за лучший фильм — Золотой «Святой Георгий» XVIII Московского международного кинофестиваля («Тени одного сражения»)
 1994 — премия «Гойя» за лучший оригинальный сценарий («Тени одного сражения»)
 1997 — номинация на премию «Гойя» за лучший адаптированный сценарий («За садом»)
 1997 — номинация на «Золотую раковину» Кинофестиваля в Сан-Себастьяне («Цвет облаков»)
 1997 — Премия Международной Католической организации в области кино (OCIC) Кинофестиваля в Сан-Себастьяне («Цвет облаков»)
 2005 — номинация на премию «Гойя» за лучший оригинальный сценарий («Рим»)
 2011 — премия «Гойя» за заслуги

Литература 
 Рейзен О., Камус Марио // Режиссёрская энциклопедия. Кино Европы / Сост. Черненко М. М. — М., Материк, 2002. — с.77 — ISBN 5-85646-077-4

Примечания

Ссылки 
 
 Марио Камус на сайте КиноПоиск

Лауреаты премия «Гойя» за заслуги